Orden del Mérito Civil puede hacer referencia a:
Orden del Mérito Civil (Corea del Sur)
Orden del Mérito Civil (España)
Orden del Mérito Civil (Francia)
Orden del Mérito Civil (Honduras)
Orden del Mérito Civil de Sajonia
Orden del Mérito Civil (Siria)